Persone
Everson Bispo Pereira, meglio conosciuto come Everson, calciatore brasiliano
 Stati Uniti d'America
Everson – borough della Contea di Fayette, Pennsylvania
Everson – città della Contea di Whatcom, Washington